Palik Egon (Budapest, 1946. szeptember 30. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása szakszervezeti titkár. Jelenleg Budapesten lakik. Hobbija a sportok művelése és nézése.

Pályafutása
1969-ben Budapesten, a VII. kerületi Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága által szervezett játékvezetői tanfolyamom végzett. Tanfolyami csoporttársa volt Nagy László, későbbi NB I-es labdarúgó játékvezető. A tanfolyamot követően különböző labdarúgó osztályokban megszerezte a szükséges tapasztalatokat. A került által rendezett bajnokságok után a BLSZ osztályai, majd az NB. III. és az országos utánpótlási keretben bizonyítva képességeit 1978-ban az országos játékvezetői keret tagja lett, mint NB. II-es játékvezető. A kiemelkedő képességű, megbízható, a játék- és a játékvezetők iránti egészséges alázattal rendelkező sportembereket az NB. I-ben partbíróként is alkalmazták. Az aktív játékvezetést 1985-ben fejezte be. Vezetett második ligás mérkőzéseinek száma: 72. NB. I-es partbíráskodásának száma: 91

A nagy múltú Szentlőrinci AC társadalmi munkása. A Budapesti Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának játékvezető ellenőre.

Sikerei, díjai
1984-ben Szlávik András a Játékvezető Bizottság elnöke játékvezetői pályafutásának elismeréseként ezüstjelvény kitüntetésbe részesítette.

Források
 Játékvezető - 1984. XXV. évfolyam 3. szám

1946-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők